A59 ou A-59 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Gambit Benko, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Trichomonase, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
 Autoroute allemande A59 reliant Dinslaken à Bonn ;
 Autoroute espagnole A-59 reliant Soutomaior à Peinador ;
 Autoroute néerlandaise A59 reliant Serooskerke à Oss.

Route
  Route britannique A59 reliant Liverpool à York.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres